Штих (штик) — шар землі в глибину, який можна захопити лопатою
 Штих — діалектна назва палиці з гострим кінцем
 Штих — застаріла назва списа
 Штих — діалектна назва стібка в шитті

Прізвище 
 Штих Олександр Петрович (1929-?) — український радянський діяч, новатор виробництва, інженер, депутат Верховної Ради УРСР 5—6-го скликань. Герой Соціалістичної Праці

Див. також 
 Міхаель Штіх ( 1968) — німецький тенісист, олімпійський чемпіон
 Штик (значення)

Примітки